Ammophila (planta), és un gènere de plantes de la família Poaceae.
 Ammophila (insecte), és un gènere d'insectes de la família Sphecidae.